Le terme Uniprix renvoie à :
 Uniprix, nom d'une chaîne de pharmacies québécoises ;
 Uniprix, marque de commerce de supermarchés français (disparue);
 Liste de personnages d'Astérix#Uniprix.